Jan van der Veen (dichter), Nederlands dichter (ca. 1587-1659);
Jan van der Veen (voetballer), Nederlands voetballer (1948);
Jan van der Veen (schaker), Nederlands schaker (1958).